Yūsuke Imai (ur. 1977) – japoński łyżwiarz szybki
 Yūsuke Imai (ur. 1982) – japoński wioślarz